Ван Дун (); родился 10 сентября 1981 года, Циндао, провинция Шаньдун) — китайский футболист, полузащитник клуба «Циндао Хайню» и национальной сборной КНР.

Карьера

Клубная карьера 
Ван Дун начал свою профессиональную карьеру в сезоне 2000 года, выступая за команду второго дивизиона «Шанхай Пудун», однако игрок не получал достаточно игровой практики и решил покинуть команду. В итоге в следующем сезоне он перешёл в другую команду второго дивизиона «Чанчунь Ятай», за которую стал выступать в основе, а за сезон выходил на поле 19 раз и забил 5 мячей. Команда прогрессировала и претендовала на повышение в классе, а Ван Дун стал её неотъемлемой частью. В 2005 году «Чанчунь Ятай» по итогам сезона удалось выйти в Суперлигу. Выступая в высшем дивизионе, игрок не затерялся, а наоборот — привлекал внимание голевым чутьем и способностью отдать обостряющие передачи. Команда же в сезоне выступила удачно, заняв 4-е место. В сезоне Ван Дун доказал свою незаменимость в центре поля, а команда по итогам сезона 2007 завоевала титул чемпиона Суперлиги. С приходом в команду нового главного тренера, которым стал Ли Шуньбинь, Ван Дун получил травму и стал получать заметно меньше игрового времени на поле. Восстановление пришлось перенести в Австралию, где он некоторое время выступал за клуб «Ньюкасл Юнайтед Джетс».

Международная карьера 
После удачного сезона 2006 года с «Чанчунь Ятай» Ван Дун был выбран главным тренером национальной сборной  Чжу Гуанху для участия в товарищеском матче против Гондураса 12 февраля 2006 года, в котором китайская сборная уступила со счётом 1-0. 10 августа 2006 года игрок принял участие в ещё одном товарищеском матче против сборной Таиланда. Матч оказался удачным — сборная победила 4-0, а Ван Дун забил один из мячей. После этого игрок выходил на поле регулярно на месте правого полузащитника. В итоге, Ван Дун стал членом сборной в Кубке Азии 2007 года, где принимал участие во всех играх групповой стадии, однако дальше сборная КНР не прошла. При этом игроку дважды удалось отличиться в игре против команды Малайзии, которая закончилась со счётом 5-1. После неудачного выступления на тренерский мостик пришёл новый главный тренер Владимира Петровича, а Ван Дун продолжал вызываться в сборную для участия в квалификационных матчах на Чемпионат мира. После отставки Петровича Ван Дун в сборную не вызывался.

Достижения 
 Чанчунь Ятай
Суперлига Китая по футболу: чемпион, 2007
Китайская лига Цзя-Б: чемпион, 2003

Примечания

Ссылки 
 
 Статистика игрока на сайте Sohu.com
 Профиль команды на сайте Asian Red Dragons

Футболисты Китая
Игроки сборной Китая по футболу
Игроки ФК «Чанчунь Ятай»
Игроки ФК «Циндао Чжуннэн»
Игроки ФК «Бэйцзин Жэньхэ»
Игроки ФК «Чунцин Лифань»